Назву Тилігул (від  — «скажене озеро») використорується стосовно:
 Тилігул — річка в Одеській області.
 Тилігул — лиман річки Тилігул, розташований на межі Одеської і Миколаївської областей.